Parafontaria är ett släkte av mångfotingar. Parafontaria ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Parafontaria